Alföldi László (1928–2015) geológus
Alföldi László (1948) festőművész
Alföldi László (1953) diplomata